Kjellgren, även skrivet Kellgren, är ett svenskt efternamn. Offentlig statistik tillgänglig i februari 2019 uppger att följande antal personer var bosatta i Sverige med stavningarna:
 Kjellgren 1496
 Kellgren 272
Tillsammans blir detta 1768 personer.

Personer med efternamnet Kjellgren eller Kellgren
 Alrik Kjellgren (1883–1964), svensk kanslitjänsteman och skådespelare
 Anders Kjellgren (1913–2006), svensk militär
 Ann-Mari Kjellgren (1917–1999), svensk barnskådespelare och dramapedagog

 Birger Kjellgren (1896–1981), svensk tandläkare
 Bona Kellgren (1801–1889), finländsk handelsredare
 Bror Kjellgren (1865–1951), svensk bruksägare och riksdagsman

 Carl Kellgren (1907–1973), svensk målare, tecknare och grafiker
 Carl Kjellgren (född 1956), svensk skådespelare och regissör
 Christer Kellgren (född 1958), svensk ishockeyspelare

 Ernst Kellgren (1863–1944), svensk jurist

 Hasse Kjellgren (född 1945), svensk frälsningsofficer
 Henrik Kellgren (1837–1916), svensk sjukgymnast och företagare
 Henry Kellgren (1886–1954), svensk militär
 Herman Kellgren (1822–1856), finländsk orientalist

 Jim Ramel Kjellgren (född 1987), svensk sjöofficer och skådespelare
 Johan H:son Kjellgren (född 1959), svensk skådespelare
 Johan Henric Kellgren (1751–1795), svensk poet och författare
 Josef Kjellgren (1907–1948), svensk författare och dramatiker
 Josua Hezekiel Kjellgren (1838–1901), svensk bruksägare och riksdagsman

 Lars-Eric Kjellgren (1918–2003), svensk filmregissör och manusförfattare
 Lennart Kjellgren (1922–2015), författare, vissångare, journalist och TV-personlighet

 Nils Kellgren (1915–1992), svensk journalist och socialdemokratisk politiker

 Per Kjellgren (född 1987), svensk innebandyspelare
 Per-Ove Kellgren (1946–2016), svensk musiker och sångare

 Ragna Kellgren (1913–1993), svensk poet och romanförfattare

 Solgärd Kjellgren (född 1949), svensk barnskådespelare
 Sten Kjellgren (1890–1973), svensk civilingenjör och teknisk direktör

 Theodor Kellgren (1880–1936), svensk arkitekt
 Thomas Kjellgren (född 1950), svensk författare och översättare

Källor

Svenska efternamn